Rossanese calcio – società calcistica italiana
 Rossanese – varietà di olivo calabrese